Кла́удия Фи́шер (, урождённая Кла́удия Тот, ; ) — австрийская кёрлингистка.

В составе женской сборной Австрии участница четырёх  (лучшее занятое место — девятое в  и ). В составе смешанной сборной Австрии участница трёх  (лучшее занятое место — четвёртое в ).  В составе смешанной парной сборной Австрии участница четырёх  (лучший результат — бронзовые призёры в ).

Является неоднократным чемпионом и призёром чемпионатов Австрии — за спортивную карьеру 4 раза становилась чемпионом Австрии по кёрлингу среди женщин, 2 раза чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных команд, 5 раз чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных пар.

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (2005, 2006, 2007, 2010).
 : золото (2007, 2009, 2010, 2011), бронза (2008, 2012).
 : золото (2011, 2012, 2013, 2014), серебро (2016, 2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её младшая сестра Карина Тот — тоже кёрлингистка, они вместе несколько лет играли в одной команде.

В 2005 Клаудия вместе с другими известными кёрлингистками из разных стран позировала в обнаженном виде для ню-календаря, повышающего интерес публики к женскому кёрлингу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу